Майкл Чанг був чемпіоном попереднього року, але в чвертьфіналі його переміг Андре Агассі.

Агассі потрапив у свій перший фінал турнірів Великого шолома, але там його здолав Андрес Гомес, для якого цей фінал був також першим на турнірах Великого шолома. На думку Агассі, як він стверджував у своїй автобіографії 2009 року, його поразка була частково зумовлена перукою, яку він вдягав у той час.

Гомес став першим еквадорцем, який виграв турнір Великого шолома, як серед чоловіків так і серед жінок. І це був його єдиний титул на цих турнірах.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1990 French Open Men's Singles draw 

1990 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу